Lilla Nelly Sachspriset är ett svenskt litteraturpris, som instiftades av Judiska teatern 2010, uppkallat efter nobelpristagaren Nelly Sachs.

Lilla Nelly Sachspriset instiftades av Judiska teatern i samband med den iscensatta utställningen Flykt och förvandling. Nelly Sachs, författare, Berlin/Stockholm, som visades i Stockholm under hösten 2010. Tävlingen var en del av ett omfattande integrations- och skolprojekt, som Judiska teatern initierade i samband med utställningen. Ambitionen var att uppmuntra och stimulera ungdomars skrivande, påminna om Nelly Sachs författarskap och gripande människoöde som judisk flykting till Sverige i samband med andra världskriget samt reflektera över språkets makt och betydelse för demokratin. Inspirationen kommer från Nelly Sachs Pris, som är ett tyskt litterärt pris som delas ut vartannat år av staden Dortmund. Priset är uppkallat efter Nelly Sachs, som själv var den första att få priset 1961.

Judiska Teaterns poesitävling vände sig till ungdomar i åldern 13–19 år. Prisjuryn, som bedömer de många insända verken av ungdomar från hela landet, utgjordes 2010 av författaren och översättaren Ida Andersen, poeten Johannes Anyuru, förläggarna Marie Augustsson och Anna Bengtsson samt Larry Lempert, chef för Internationella Biblioteket i Stockholm. Priset består av en resa till Nelly  Sachs Berlin och ett diplom.

Första pristagaren 2010 var 17-åriga Greta Maria Asgeirsdottir. Priset tycks inte ha delats ut någon mer gång.

Pristagare 
 2010 – Greta Maria Asgeirsdottir

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Judiska teatern om priset

Svenska litteraturpriser
Priser och utmärkelser instiftade 2010